один из псевдонимов  — японская писательница. Самой известной её работой является сценарий к манге и аниме «Кэнди-Кэнди». Также автор оригинала для аниме «Shampoo Ouji». В 1977 году получила награду Kodansha Manga Award.

Автор манги 
 
 
 

Писательницы Японии
Японские писатели
Лауреаты премии манги Коданся